Amur-Klasse bezeichnet mehrere Schiffsklassen

 Amur-Klasse (1898), Minenleger der Kaiserlich Russischen Marine
 Amur-Klasse (1906), Minenleger der Kaiserlich Russischen Marine
 Amur-Klasse (1960), Passagierschiffe des Projekts 386/Q-003
 Die NATO-Bezeichnung für die sowjetischen Werkstattschiffe des Projekts 304 von 1969